Орёл:
 Орлиные  — подсемейство хищных птиц семейства ястребиных.
 Орлы () — род птиц подсемейства орлиных.
 Слово «орёл» присутствует в видовых названиях хищных птиц, относящихся и к другим подсемействам ястребиных.
 Орёл — сторона монеты.
 Орёл — монета США номиналом в 10 долларов, чеканившаяся в 1795—1933 годах.
 «Орёл» — футбольный клуб из одноимённого города.
 «Орёл» — телерадиокомпания в городе Орле, областной филиал ВГТРК.
 Башня Орёл — башня Смоленской крепостной стены.
 «Орёл» — памятник солдатам Вильманстрандского полка в Старой Руссе.
 «Орёл» — каменная скульптура в Пятигорске.

Астрономия 
 Орёл — экваториальное созвездие.
 Туманность Орёл — рассеянное звёздное скопление в созвездии Змеи.
 «Падающий Орёл» — арабское название звезды Веги.

Техника 
 «Орёл» — пищаль мастера-литейщика Мартьяна Осипова 1693 года, в другом источнике указано как 40-фунтовая пушка 1692 года.
 «Гавайский орёл» — самый быстрый грузовой и самый быстрый пожарный автомобиль мира, скорость 655 км/ч (1998).
 «Орёл» — первый лунный модуль космического корабля Аполлон, совершивший посадку с людьми на Луну в 1969 году.
 «Орёл» — погибший в 1897 году воздушный шар, на котором Соломон Август Андре совершал полёт к Северному полюсу.
 «Орёл» — российский перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль.

Корабли 
 Орёл — первый русский парусный корабль XVII века.
 Орёл — русский 84-пушечный парусно-винтовой линейный корабль Балтийского флота.
 Орёл — русский эскадренный броненосец начала XX века.
 Орёл — русское госпитальное судно Российского общества Красного Креста.
 Орёл — русский вспомогательный крейсер начала XX века.
 Орёл (Ожел) — польская подводная лодка, участвовавшая во Второй мировой войне.
 Орёл — пограничный сторожевой корабль проекта 11351 пограничного управления ФСБ России по Камчатскому краю.
 К-266 «Орёл» — российский атомный подводный ракетный крейсер.

Проекты кораблей 
 Проект 1160 «Орёл» — программа создания первого советского авианосца с ядерной силовой установкой конца 1960-х — начала 1970-х годов.
 Проект 1153 «Орёл» — программа создания советского авианосца конца 1970-х годов.

Геральдика 
 Орёл — гербовая фигура.
 Двуглавый орёл — герб некоторых государств.
 Трёхглавый орёл — гербовая фигура, мифическая птица.

Топоним 
 Орёл, или Коба-Кая — гора в Крыму.

Белоруссия 
 Орёл — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.
 Орёл — посёлок, Заспенский сельсовет Речицкого района Гомельской области.
 Орёл — посёлок, Свиридовичский сельсовет Речицкого района Гомельской области.
 Орел — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Орёл — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Орёл — город, административный центр Орловской области.
 Орёл — железнодорожная станция Московской железной дороги, вокзал города Орла.
 Орёл — упразднённый посёлок в Краснокамском районе Башкирии.
 Орёл — деревня в Вологодской области.
 Орёл — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Орёл — посёлок в Усольском районе Пермского края.
 Орёл — хутор в Приморском крае.
 Орёл — деревня в Гдовском районе Псковской области (Добручинская волость).
 Орёл — деревня в Гдовском районе Псковской области (Полновская волость).
 Орёл-Изумруд — микрорайон в Сочи.

См. также 
 Орёл и сокол — молодёжная нацистская организация в Тюрингии.
 Aquila (журнал) — венгерский научный орнитологический журнал.
Страницы значений